Need You Now:

 Need You Now — альбом группы Lady Antebellum 2010 года.
 «Need You Now» — дебютный сингл с него же.